Венцеслаус Варих, другой вариант немецкого имени — Венцель, славянские варианты — Вяцлав Ворех, Вяцлав Варихиус, Вяцлав Варих, Вяцлав Варех, Вяцлав Ваурих, латинский вариант — Венцеслаус Варихиус ; ; ; около 1564 года, деревня Гродзишчо (Gröditz) около Будишина, Лужица, Саксония — 5 сентября 1618 года, деревня Годжий около Баутцена, Саксония) — лютеранский священнослужитель, богослов, серболужицкий писатель и переводчик. Его перевод Катехизиса Мартина Лютера считается первой печатной книгой на верхнелужицком языке.

Биография 
Родился около 1564 года в серболужицкой деревне Гродзишчо в семье сельского старосты. Начальное образование получил в родной деревне. С 1576 по 1584 года обучался в Будишине. С 1584 по 1586 года изучал лютеранское богословие в Виттенберге. По возвращении в Лужицу был в 1587 году рукоположен в дьякона. С 1589 года до своей кончины в 1618 году служил настоятелем лютеранского прихода в деревне Годжий. Был суперинтендантом лютеранских серболужицких приходов округа Бишофсверда.

В 1595 году издал на верхнелужицком языке собственный перевод «Малого катехизиса» Мартина Лютера с параллельным немецким текстом. Это издание стало первой печатной книгой на верхнелужицком языке.

Примечания

Литература 
 Ludmila Mětškowa: Warichius, Wjacław. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 593
 G. Jacob, Der erste wendische Katechismus, in: Festschrift für Herrn Geheimen Kirchenrat Domherrn Prof. D. Fricke zur Feier seines 50jährigen Präsidiums in der Lausitzer Prediger-Gesellschaft zu Leipzig, Leipzig 1897, S. 65-91;
 K. H. Meyer, Der oberwendische (obersorbische) Katechismus des Warichius (1597), Leipzig 1923;
 H. Schuster-Šewc, Die ältesten Drucke des Obersorbischen. Wenceslaus Warichius und Gregorius Martini, Bautzen 2001;
 J. Bulisch, Wenceslaus Warichius der Ältere und seine Zeit, in: Lětopis 56/2009, H. 2, S. 62-81. — ADB 41, S. 170; DBA I;
 G. F. Otto, Lexikon der… Oberlausizischen Schriftsteller und Künstler, Bd. 3, Görlitz 1803, S. 465.
 Gerat Lazar, Wjacław Warichius : Hodźijski farar 1587—1618, Pomhaj Bóh. Budyšin, 2, 1952, 5
 Wjacsław Worjech — sławny syn Hrodźišćanskeje wosady, Pomhaj Bóh. Budyšin, 9, 1959, 9
 Jens Bulisch, Wenceslaus Warichius der Ältere und seine Zeit : Lutherisches Pfarramt zwischen orthodoxer Gelehrsamkeit und Landwirtschaft, Lětopis. Budyšin/Bautzen, 56, 2009, 2. — s. 62-81
 Hinc Šewc, Před 400 lětami wuda so prěnja hornjoserbska kniha, Rozhlad. Budyšin, 45, 1995, 12. — s. 426—429
 Rojzenzon, L. I , Gipotaksis verchnelužickogo pamjatnika pis’mennosti katechizm Varichija : 1597 g., Slavia Occidentalis., 23, 1963, s. 187—205
 Stanisław Stachowski, Słownik do górnołużyckiego katechizmu Warychiusza (1597), Wrocław; Warszawa; Kraków, 1966, 119 s.

Ссылки 
 Sächsische Biografie

Верхнелужицкие писатели
Лужицкие переводчики